Nadróż – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo
 Nadróż – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo